День Героического партизана — был объявлен 8 октября на Кубе Фиделем Кастро после смерти команданте Эрнесто Че Гевары.

История 
Это было 15 октября 1967 года по телевидению и радиовещанию Кубы. Команданте Кастро подробно описывает обстоятельства смерти Че Гевары, разоблачает его убийц, которые пытались скрыть следы своего преступления. В заключение Фидель Кастро зачитывает постановление Совета министров Кубы, в котором отмечались заслуги Че Гевары в борьбе кубинского народа и народов Латинской Америки за их свободу. Объявлялся 30-дневный траур, а 8 октября провозгласили «Днём Героического партизана».

Ссылки 
 И. Лаврецкий Эрнесто Че Гевара из серии Жизнь замечательных людей издательство «Молодая Гвардия» 1973
 Ю. П. Гавриков Досье без ретуши. Че Гевара. Последний романтик революции.

Праздники Кубы
Праздники 8 октября
Че Гевара